Виктор Терразас (; род. 11 февраля 1983 года Гвадалахара, Мексика) — мексиканский боксёр-профессионал, выступающий во второй легчайшей весовой категории (). Чемпион мира (по версии WBC, 2013.)

Профессиональная карьера 
В 2011 году победил бывшего чемпиона мира, Фернандо Монтиеля и Нехомара Серменьо.

20 апреля 2013 года завоевал титул чемпиона по версии WBC, победив по очкам раздельным решением, мексиканца, Кристиана Михареса.

В августе 2013 года проиграл титул нокаутом непобеждённому мексиканцу, Лео Санта Крусу.

Примечания 

Боксёры Мексики